een landbouwwerktuig, zie tractor
een vrachtauto voorzien van een koppelschotel om een oplegger voort te bewegen
een raamwisser, door glazenwassers meestal wisser genoemd, een hulpmiddel om de ramen mee te zemen (droog te trekken)
een vloertrekker (lange steel), bedoeld om vloeren droog te maken
een onderdeel van een wapen, zie trekker (wapen)
een andere naam voor een trekkie; benaming van een Star Trekfan
een stapper die eropuit trekt of deel neemt aan een trektocht
een trekvogel
een jargonterm in de architectuur voor een winkel die naar verhouding veel winkelend publiek trekt (publiekstrekker), zoals een supermarkt, discounter of warenhuis